Канон може да се отнася за:
 Канон (музика)
 Канон (религия)
 Канон (култура) – общо за канон в културата като понятие и конкретно литературен канон
 Канон (компания) – японска компания